Yuhua Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuhua Qu (härad i Kina), Hebei, 
 Yuhua District, härad, Hunan, Changsha Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar